Jerzy Morawski (1918-2012) – polski działacz komunistyczny
 Jerzy Morawski (1932-2023) – polski muzykolog
 Jerzy Morawski (1949-) – polski scenarzysta